Cardite peut faire référence à:
 un nom vernaculaire pour les genres de moules Cardita et Cardites, de la famille des Carditidae
 (Médecine) (Vieilli) Inflammation du cœur : voir Myocardite

Bivalve (nom vernaculaire)